SXF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Schönefeld, Berlino, Germania